«Ягнёнок» (, 1915 год) — художественный фильм Кристи Кэбэнн 1915 года. Премьера фильма состоялась в США 23 сентября 1915 года. Фильм повторно был выпущен в прокат 2 сентября 1917 года. Сценарий к фильму написал Дэвид Уорк Гриффит под псевдонимом Гранвилль Уорвик по пьесе «Генриетта» Бронсона Говарда. Кинодебют Дугласа Фэрбенкса. Фильм вошёл в первую программу фильмов кинокомпании «Трайэнгл» и пользовался огромным успехом. Фильм хранится в киноархиве «George Eastman House».

Сюжет 
Дуглас, робкий и избалованный родителями молодой человек, ссорится со своей невестой из-за того, что у него не нашлось смелости спасти какую-то девушку, которая притворилась, будто тонет, чтобы попасть в его объятия. Робкий юноша следует за невестой в Аризону, научившись боксу и став настоящим атлетом. Он выходит из поезда на маленьком пустынном полустанке, отстает от него и пытается догнать на автомобиле. Но на него нападают бандиты. Он участвует в мексиканской революции. Его невесту берут в плен восставшие. Он же благодаря своей спортивной ловкости спасает её.

В ролях 
 Дуглас Фэрбенкс — Джеральд
 Сина Оуэн — Мэри
 Уильям Лоури — вождь яки
 Лилиан Лэнгдон — мать Мэри
 Монро Солсбери — кузен Мэри
 Кейт Тонкрей — мать Джеральда
 Альфред Пэджет — Билл Кактус
 Орлиный Глаз — вождь яки
 Эдвард Уоррен — слуга Джеральда
 Джулия Фэй
 Том Кеннеди
 Чарльз Стивенс
 Мэри Турман

Примечания 

Фильмы 1915 года
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1915 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы Кристи Кэбэнна